Максаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Максаково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Максаково — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Максаково — деревня в Островском районе Костромской области.
 Максаково — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Максаково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Максаково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.